Дона — власна назва.

Топоніми

Торре-де-Дона-Шама — парафія.

Дона (річка)